Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Dinamo Tbilissi depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1972, qui le voit sortir dès le premier tour.

Découvrant la Coupe des coupes quatre ans plus tard, c'est dans cette compétition que le club réalise de loin ses meilleures prestations, y remportant son seul et unique titre européen en 1981 avant d'enchaîner sur une demi-finale l'année suivante.

Passé cette période cependant, le Dinamo retombe dans l'anonymat relatif, malgré des participations régulières aux tours de qualifications de la Coupe UEFA/Ligue Europa et de la Ligue des champions après l'indépendance de la Géorgie en 1991. Il atteint notamment la phase de groupes de la Coupe UEFA en 2005, où il termine largement dernier du groupe D avec quatre défaites en quatre matchs.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
 Historique du Dinamo Tbilisi en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Dinamo Tbilissi
SK Dinamo Tbilissi